La sigla BPS se puede referir a:
 la Banca Popolare di Sondrio, uno de los primeros bancos cooperativos italianos;
 el Banco de Previsión Social, el instituto de seguridad social estatal del Uruguay;
 el Banque Populaire Suisse, antecesor del Crédit Suisse;
 Battle Programmer Shirase, una serie anime;
 el Bisphenol S, un compuesto orgánico;
 Bits por segundo;
 el Bloc populaire sénégalais, un partido político de Senegal;
 Blue Planet Software, una empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos;
 Escuelas Públicas de Boston (Boston Public Schools), un distrito escolar del estado de Massachusetts, Estados Unidos;
 Escuelas Públicas de Brockton (Brockton Public Schools), otro distrito escolar del mismo estado;
 BPS, una antigua marca de motos francesa;
 BPS, sigla IATA del Aeropuerto de Porto Seguro, Brasil; 
 el British Parliamentary Style, un modelo de debate académico;
 Bürgerliche Partei Schweiz, la antigua denominación de un partido suizo. 
 Brigada Político-Social, sección de la policía española durante el Franquismo.